Дмитрий Тарасов:
 Тарасов, Дмитрий Алексеевич (род. 1987) — российский футболист.
 Тарасов, Дмитрий Васильевич (1919—1989) — майор авиации, Герой Советского Союза.
 Тарасов, Дмитрий Евгеньевич (род. 1979) — российский хоккеист.
 Тарасов, Дмитрий Захарович (1916—1941) — лейтенант авиации, Герой Советского Союза.
 Тарасов, Дмитрий Климентьевич (1792—1866) — русский врач, почётный лейб-медик; тайный советник.